Aldgisl, Friese koning uit de 7e eeuw.
 Adgillis II, een fictieve Friese koning uit de 8e eeuw.
 Aldgillis (studentenvereniging)